Szabó, parfois écrit Szabo, est un nom commun hongrois et nom de famille hongrois. Il peut faire référence à :

Étymologie 
Le mot hongrois szabó signifie « artisan tailleur ». Szabó est également un patronyme hongrois basé sur un nom de métier. L'orthographe Szabo est une simplification européenne.

Patronyme 

 Antal Szabó (1910-1958), footballeur hongrois ;
 Bence Szabó (1962-), sabreur hongrois ;
 Denis Szabo (1929-2018), criminologue québécois d'origine hongroise ;
  ;
 Ecaterina Szabó (1967-), gymnaste roumaine ;
 Éva Szabó (1945-2022), joueuse de tennis hongroise ;
 Gábor Szabó (1936-1982), guitariste hongrois de jazz ;
 Gabriela Szabó (1975-), athlète roumaine ;
 Gabriella Szabó (1986-), kayakiste roumaine ;
 Herma Szabó (1902-1986), patineuse artistique autrichienne ;
  ;
 Janos Szabo (1912-1983), footballeur hongrois ;
  ;
  ;
 Lőrinc Szabó (1900-1957), poète et traducteur hongrois ;
 Magda Szabó (1917-2007), écrivaine hongroise ;
 Matyas Szabo (1991-), escrimeur allemand, fils de Vilmoș Szabo ;
 Olga Orbán-Szabó (1938-2022), escrimeuse roumaine ;
 Ottó Szabó (1981-), footballeur slovaque ;
 Paul Szabo (1948-), homme politique canadien ;
 Thomas Szabo (1966-), réalisateur et scénariste français ;
 Tünde Szabó (1974-), nageuse hongroise ;
 Vilmoș Szabo (1964-), escrimeur roumain ;
 Violette Szabo (1921-1945), agent secret britannique de la Deuxième Guerre mondiale ;
  (1882-1944), botaniste et mycologue hongrois dont l’abréviation botanique standard est Szabó ;
 Zsófia Szabó (1997-), coureuse cycliste hongroise ;
 Zsolt Szabó (1986-), joueur de football hongrois.

Références 

Homonymie de patronyme